Дина́стия (от  — власть, господство) — род, дом, говоря о государе или поколение, из которого вышло несколько последовательно царствовавших лиц, ряд царствующих, вообще правящих лиц из одного дома, от одного родоначальника, в монархических государствах последовательность монархов из одного рода, семьи, сменявших друг друга на престоле по праву наследования, например, Романовы в России, Габсбурги в Австро-Венгрии, Валуа и Бурбоны во Франции. 

Династии называются по имени родоначальника (правителей из того же рода) или основателя (Рюриковичи, Чингизиды, Ягеллоны) или выдающегося представителя (Каролинги). В переносном значении — череда людей (последовательный ряд), происходящих из одного рода, которые продолжают дела своих родителей, идут по их стопам.

Некоторые правящие династии 

 Виндзоры (Веттины) — Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
 Бернадоты — Королевство Швеция
 Глюксбурги (Ольденбурги) — Королевство Норвегия, Королевство Дания
 Испанские Бурбоны (Робертины) — Королевство Испания
 Саксен-Кобург-Готы (Веттины) — Королевство Бельгия
 Лихтенштейны — Княжество Лихтенштейн
 Пармские Бурбоны (Робертины) — Великое Герцогство Люксембург
Оранские (Нассау) – Королевство Нидерландов
 Гримальди — Княжество Монако
 Сумераги — Япония
 Саудиты — Королевство Саудовская Аравия
 Сиисо — Королевство Лесото
 Тупоу — Королевство Тонга
 Хашимиты — Иорданское Хашимитское Королевство
 Чакри — Королевство Таиланд
 (де-факто) Кимы — КНДР

Знаменитые династии 

 Рюриковичи, Годуновы, Романовы (Русь, Россия)
 Македонская династия
 Дуки, Комнины, Мономахи, Палеологи, Кантакузины, Лакапины, Македонская династия (Византия)
 Саксонская династия, Салическая династия, Гогенштауфены, Вельфы, Люксембурги, Виттельсбахи, Гогенцоллерны, Гольштейн-Готторпы (Германия)
 Бурбоны, Валуа, Капетинги, Каролинги, Меровинги, Робертины (Франция)
 Габсбурги (Австрия, Испания, Германия)
 Гедиминовичи (Литва, Латвия, Беларусь, Украина)
 Ягеллоны (Польша, Литва, Латвия, Чехия, Венгрия, Беларусь, Украина)
 Ваза (Vasa), Васа (Швеция, Польша, Литва)
 Виндзоры, Йорки, Стюарты, Тюдоры, Плантагенеты (Великобритания)
 Пржемысловичи (Чехия, Польша)
 Неманичи, Обреновичи, Карагеоргиевичи (Сербия)
 Арпады (Венгрия)
 Сасаниды (Иран)
 Омеяды (Халифат)
 Аббасиды (Халифат)
 Тимуриды (Мавераннахр)
 Ахемениды, Селевкиды (Персия)
 Иконийская династия → Сельджуки или Сельджукиды (Турция, Персия)
 Османы (Османская империя)
 Багратионы (Грузия)
 Багратиды (Великая Армения)
 Чингизиды (Монгольская Империя, Золотая Орда (преемники), Империя Юань,Могулистан, Государство ильханов)
 Саудиты (Саудовская Аравия)
 Бироны (Курляндия)
 Франконская династия → Салическая династия

См. также 

 Династический кризис
 
 Династ
 Династии древнего мира
 Список монарших домов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Агамов А. М. Династии Европы 400—2016: Полная генеалогия владетельных домов. — М.: ЛЕНАНД, 2017. — 1120 с.
 Босворт К. Э. Мусульманские династии: Справочник по хронологии и генеалогии. — М.: Наука, 1971. — 324 с.
 Монархи Европы: Судьбы династий / Ред.-сост. Н. В. Попов. — М.: ТЕРРА, 1997. — 624 с.
 Morby J. E. Dynasties of the World: A Chronological and Genealogical Handbook. — New York: Oxford University Press, 1989. — 254 p.
 Słownik dynastii Europy / Pod red. J. Dodosza i M. Serwańskiego. — Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999. — 516 s.

Ссылки